Чемпионат Дании по шахматам 1957 года проходил в Оденсе. В турнире не смог принять участие гроссмейстер Бент Ларсен.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1957

Чемпионаты Дании по шахматам
1957 год в шахматах
Спортивные соревнования в Оденсе
1957 год в Дании